Dit is een lijst van planetoïden 120701-120800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 120701 - || 1997 HR16 || 30 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120702 - || 1997 JC5 || 8 mei 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120703 - || 1997 JM13 || 3 mei 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120704 - || 1997 KO3 || 31 mei 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120705 - || 1997 LH14 || 8 juni 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120706 - || 1997 MD1 || 26 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120707 - || 1997 ML1 || 27 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120708 - || 1997 MA2 || 26 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120709 - || 1997 MC5 || 29 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120710 - || 1997 MX8 || 29 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120711 - || 1997 MC9 || 30 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120712 - || 1997 MH9 || 30 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120713 - || 1997 QO2 || 30 augustus 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 120714 - || 1997 SQ3 || 25 september 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 120715 - || 1997 SG4 || 27 september 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120716 - || 1997 SM5 || 28 september 1997 || Needville || Needville
|-
| 120717 - || 1997 SG6 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120718 - || 1997 SF8 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120719 - || 1997 SQ11 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120720 - || 1997 SG12 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120721 - || 1997 SP13 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120722 - || 1997 SV13 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120723 - || 1997 SA16 || 27 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120724 - || 1997 SV16 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120725 - || 1997 SL18 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120726 - || 1997 SR30 || 25 september 1997 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 120727 - || 1997 SF32 || 27 september 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 120728 - || 1997 SG32 || 28 september 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120729 - || 1997 SH32 || 28 september 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| (120730) Zhouyouyuan || 1997 SN33 || 26 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120731 - || 1997 TY2 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120732 - || 1997 TS3 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120733 - || 1997 TN5 || 2 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120734 - || 1997 TH9 || 2 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120735) Ogawakiyoshi || 1997 TD11 || 7 oktober 1997 || Yatsuka || H. Abe
|-
| 120736 - || 1997 TA17 || 9 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 120737 - || 1997 TL17 || 8 oktober 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120738 - || 1997 TO17 || 2 oktober 1997 || Haleakala || AMOS
|-
| 120739 - || 1997 TE26 || 11 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120740 - || 1997 UE16 || 23 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (120741) Iijimayuichi || 1997 UJ22 || 26 oktober 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 120742 - || 1997 VW1 || 4 november 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 120743 - || 1997 VN5 || 8 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120744 - || 1997 WX4 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120745 - || 1997 WR9 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120746 - || 1997 WC10 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120747 - || 1997 WE11 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120748 - || 1997 WB12 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120749 - || 1997 WR12 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120750 - || 1997 WX19 || 24 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120751 - || 1997 WH21 || 30 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 120752 - || 1997 WW24 || 28 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120753 - || 1997 WW28 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120754 - || 1997 WL31 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120755 - || 1997 WH39 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 120756 - || 1997 XN7 || 5 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 120757 - || 1997 YS7 || 21 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120758 - || 1997 YO13 || 29 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120759 - || 1997 YY17 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120760 - || 1997 YQ18 || 29 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120761 - || 1998 AX1 || 1 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120762 - || 1998 AQ4 || 6 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120763 - || 1998 BW5 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120764 - || 1998 BV8 || 18 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120765 - || 1998 BD13 || 23 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120766 - || 1998 BA16 || 26 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120767 - || 1998 BS26 || 27 januari 1998 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 120768 - || 1998 BM29 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120769 - || 1998 CM1 || 6 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120770 - || 1998 DB7 || 17 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120771 - || 1998 DD8 || 21 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120772 - || 1998 DM15 || 22 februari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 120773 - || 1998 DA19 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120774 - || 1998 DQ20 || 24 februari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120775 - || 1998 DB23 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120776 - || 1998 DQ23 || 28 februari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 120777 - || 1998 DZ25 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120778 - || 1998 DQ34 || 27 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120779 - || 1998 ET8 || 5 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120780 - || 1998 EY10 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120781 - || 1998 EL11 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120782 - || 1998 EM12 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120783 - || 1998 EN19 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120784 - || 1998 EY20 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 120785 - || 1998 FT3 || 20 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120786 - || 1998 FO7 || 20 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120787 - || 1998 FS12 || 20 maart 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 120788 - || 1998 FD16 || 26 maart 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 120789 - || 1998 FQ24 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120790 - || 1998 FX25 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120791 - || 1998 FP28 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120792 - || 1998 FE35 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120793 - || 1998 FT37 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120794 - || 1998 FX53 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120795 - || 1998 FR54 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120796 - || 1998 FF58 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120797 - || 1998 FW60 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120798 - || 1998 FO63 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120799 - || 1998 FA64 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 120800 - || 1998 FN68 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten